Че́лленджер ( — «бросающий вызов»):

Техника 
 «Челленджер» — американский многоразовый транспортный космический корабль («космический челнок»).
 Катастрофа шаттла «Челленджер» — гибель корабля 28 января 1986 года.
 Bombardier Challenger 300 — пассажирский самолёт повышенной комфортабельности для деловой авиации.
 Bombardier Challenger 600 — семейство пассажирских самолетов повышенной комфортабельности для деловой авиации.
 Deepsea Challenger — батискаф, на котором Джеймс Кэмерон осуществил одиночное погружение на дно «Бездны Челленджера».
 Dodge Challenger — американский легковой автомобиль.
 Union Pacific Challenger — американский полусочленённый паровоз середины XX века.

Военно-морские суда 
 

 «Челленджер» — парусно-паровой корвет, который участвовал в первой океанографической экспедиции с 1872 по 1876 годы.
 Экспедиция «Челленджера» — научно-исследовательская экспедиция на этом корвете с 1872 по 1876 годы.
 «Челленджер» — бронепалубный крейсер 2-го класса британского Королевского флота, головной корабль одноимённой серии.
 «Челленджер II» — английское гидрографическое судно, зарегистрировавшее самую глубокую точку Марианской впадины.
 Бронепалубные крейсера типа «Челленджер» — серия крейсеров 2-го класса британского королевского флота, строившаяся в 1900-х годах.

Бронетанковая техника 
 «Челленджер» — средний танк Великобритании времён Второй мировой войны
 «Челленджер» — основной боевой танк Великобритании
 «Челленджер 2» — основной боевой танк Великобритании.

Прочее 
 Бездна Челленджера — самая глубокая точка Марианской впадины.
 Плато Челленджер — большое подводное плато, расположенное на юго-восток от Новой Зеландии и на юг от хребта Лорд-Хау.
 Профессор Челленджер — основной персонаж романов Конан Дойля из цикла о профессоре Челленджере.
 «Челленджер» — телевизионный фильм режиссёра Джеймса Хоуза, посвящённый расследованию крушения шаттла «Челленджер».
 Мировой тур ATP Challenger — «челленджеры», серия мужских теннисных турниров.